John Monckton (1938-2017), nageur australien
 Lionel Monckton (1861-1924), écrivain et compositeur britannique
 Patrick Monckton (né en 1947), acteur britannique
 Robert Monckton (1726-1782), officier de l'armée britannique et administrateur colonial
 Walter Monckton (1891-1965), homme politique  britannique.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais